Ла Норита има више значења:

 Ла Норита (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Норита (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Норита (Аљенде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Норита (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Норита (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Норита (Венадо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Норита (Виља де Рејес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику